Szmolenszki csata néven ismert események

 Szmolenszki csata (1708), a nagy északi háború ütközete,
 Szmolenszki csata (1812), Napóleon oroszországi hadjárata során (1812. augusztus 17–18 között)
 Szmolenszki csata (1941), a szmolenszki katlancsata, német offenzíva (1941. július 10 – szeptember 10 között)
 Szmolenszki csata (1943), vagy Szuvorov-hadművelet, szovjet offenzíva (1943. augusztus 7 – október 2 között)